

Toponimy 
 Celius (łac. Caelius mons, wł. Celio) – jedno z siedmiu wzgórz w obrębie Rzymu, położone pomiędzy Eskwilinem i Awentynem.
 Celio – rione Rzymu

Osoby noszące nazwisko Celio 
 Célio, właśc. Célio Ferreira dos Santos (ur. 1987) – brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Enrico Celio (1889–1980) – szwajcarski polityk, członek Rady Związkowej (1940–1950), prezydent w 1943 i 1948
 Eltinho, właśc. Elton Divino Celio (ur. 1987) – brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Gaspare Celio (1571–1640) – włoski malarz okresu późnego manieryzmu i wczesnego baroku, uczeń Niccola Circignaniego
 Nello Celio (1914–1995) – szwajcarski polityk, członek Rady Związkowej (1966–1973), prezydent w 1972

Inne 
 Celio/ Célio – włoskie i portugalskie imię męskie
 Celio – francuskie przedsiębiorstwo z branży odzieżowej

Zobacz też

Przypisy